Frère Luc est le nom de plusieurs religieux :
 Frère Luc Dochier (1914-1996), moine et médecin, un des moines de Tibhirine, martyr, bienheureux ;
 Frère Luc François (1614-1685), religieux franciscain, artiste peintre.

Nom en religion